Skrupel kan avse:

Skrupel (längd) – en längdenhet i ett äldre svenskt decimalsystem
Skrupel (vikt) – gamla svenska apoteksvikter